Воша́м () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 17 км на схід від Безансона.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

1 січня 2018 року Вошам було приєднано до муніципалітету Буклан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вошам на сайті французького Національного інституту географії
 Вошам на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вошам на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вошам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вошам на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ду

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ду